Il re degli zingari (El rey de los Gitanos) – film del 1933 diretto da Frank R. Strayer 
Il re degli zingari (King of the Gypsies) – film del 1978 diretto da Frank Pierson